Gymnura – rodzaj ryb orleniokształtnych z rodziny Gymnuridae.

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:

 Gymnura afuerae
 Gymnura altavela – altawela, ptaszyca
 Gymnura australis
 Gymnura bimaculata
 Gymnura crebripunctata
 Gymnura crooki
 Gymnura hirundo
 Gymnura japonica – ptaszyca japońska
 Gymnura marmorata
 Gymnura micrura
 Gymnura natalensis
 Gymnura poecilura
 Gymnura tentaculata
 Gymnura zonura

Przypisy 

Gymnuridae